Dimitrov – miasto w Armenii, w prowincji Ararat
 (2371) Dimitrov – planetoida

Zobacz też 
 Dimitrow